Басерак има више значења:

 Општина Басерак (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Басерак (Басерак, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику